Il singolare del torneo di tennis Città di Como Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Simone Bolelli che ha battuto in finale Federico Luzzi 4-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Carlos Berlocq (quarti di finale)
 Óscar Hernández (primo turno)
 Simone Bolelli (Campione)
 Juan Antonio Marín (secondo turno)

 Assente
 Jérôme Haehnel (secondo turno)
 Federico Luzzi (finale)
 Adrian Ungur (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Città di Como Challenger 2006